BGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hutchinson County, Borger (Texas), Stati Uniti